Llista dels jaciments paleolítics i mesolítics de la comarca del Gironès: 
 Aiguaviva
 Camps d'en Nadal
 Sant Roc
 Bescanó
 Montfullà III (Can Pistraus)
 Estanyol (Camp de Carlins)
 Canet d'Adri
 Can Canet
 Cassà de la Selva
 Bruguera
 Bruguera I
 Refugi de les Gavarres
 Fornells de la Selva
 Fornells Park
 Girona
 Campdorà
 Can Rossinyol
 Can Rubau
 Cova de Can Simon
 Font de Fontejau II
 Montilivi
 Palau
 Pla de Dalt de Domeny
 Puig d'en Roca
 Sobre Pedret
 Torre Vedruna
 Llagostera
 Can Bordes
 Can Costa
 Can Crispins
 Can Font
 Can Morató
 Can Nadal
 Can Roure
 Can Vidal
 La Font Del Penedès
 L'Hort d'en Pere Blanch
 Presa de Can Rissec
 Puig Gros
 Tranquinell
 Llambilles
 Llambilles
 Medinyà
 Mas d'en Galí
 Cruïlla de Cornellà
 Sarrià de Ter
 Riera d'en Xunclà
 Sant Gregori
 La Jueria del Centre
 Pla d'en Serra
 Sant Medir
 Sant Julià de Ramis
 El Bosquetó
 Pedra Dreta
 Can Garriga
 Nacional II
 Cau de les Goges
 Montaspre
 Costa Roja
 Cova de les Goges

Jaciments prehistòrics de Catalunya